Campulidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Campulidae i ordningen Opisthorchiida, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Neodermata, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Campulidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sugmaskar
Campulidae